Winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam
Alexandrium (fort), een Hasmonese en Herodiaanse vesting